Il toponimo Stăuceni può riferirsi a diverse località:

Moldavia
Stăuceni, comune del distretto di Rîșcani
Stăuceni, comune del Municipio di Chișinău

Romania
Stăuceni, comune del distretto di Botoșani